Василева — женская форма болгарской фамилии .

Известные носители  Василева, Антоанета (род. 1960) — болгарский учёный-экономист.
 Василева, Мариана (род. 1974) — азербайджанский тренер по художественной гимнастике.
 Василева, Элица (род. 1990) — болгарская волейболистка.